Каєтан Потоцький — канонік
 Каєтан Потоцький — димерський староста

Потоцькі